Het Schaapsdijkpark is park in de noordoostelijke bantuin, tegenwoordig de wijk Stalberg van de Nederlandse plaats Venlo.

Het park ligt in het verlengde van het burgemeester Bergerpark en volgt in feite de voet van het Maasterras, langs de oostzijde van de wijk Herungerberg tot aan de wijk Leutherberg. Tot in de jaren negentig van de twintigste eeuw lagen hier voornamelijk tuinderskassen, maar deze zijn rond de eeuwwisseling afgebroken om er voornamelijk woningen te kunnen bouwen.

Het park is nooit officieel in gebruik genomen, maar min of meer natuurlijk ontstaan toen de kassen verdwenen waren. Het heeft dus een ietwat verwilderde uitstraling.

Park in Venlo